Shadow Warrior — серия компьютерных игр:
 Shadow Warrior (игра, 1997) — компьютерная игра 1997 года.
 Shadow Warrior (игра, 2013) — компьютерная игра 2013 года, перезапуск оригинальной игры 1997 года.
 Shadow Warrior 2 — компьютерная игра 2016 года.
 Shadow Warrior 3 — компьютерная игра 2021 года.
 Shadow Warriors — европейское название компьютерной игры Ninja Gaiden 1988 года.